

Patronyme 

 Famille de Pierrepont, famille éteinte de la noblesse française, originaire de Normandie. Cette famille a fait ses preuves de noblesse en 1420 et fut éteinte au 
 Famille David du Mutel de Pierrepont, famille d'ancienne bourgeoisie qui a relevé le nom de la famille noble de Pierrepont (famille éteinte en France ; subsistante en Argentine ?)
 Ce nom est porté par d'autres familles mais sans liens prouvés avec l'ancienne famille noble de ce nom :
 Cédric de Pierrepont, officier marinier français, membre du commando Hubert, tué en mission au Sahel dans la nuit du 9 au , promu à titre posthume premier maître et chevalier de la Légion d'honneur

Toponyme

États-Unis 
 Pierrepont, ville située dans l’État de New York.

France

Noms simples 
 Pierrepont, commune française de l'Aisne ;
 Pierrepont, commune française du Calvados ;
 Pierrepont, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Pierrepont, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Launois-sur-Vence ;
 Pierrepont, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui lieu-dit dans la commune de Lantheuil, sur la route de Caen à Creully ;
 Pierrepont, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Grandcourt.

Noms composés 
 Pierrepont-en-Cotentin, commune française éphémère de la Manche 
 Pierrepont-sur-Avre, commune française de la Somme 
 Pierrepont-sur-l'Arentèle, commune française des Vosges
 Bucy-lès-Pierrepont, commune française de l'Aisne
 Missy-lès-Pierrepont, commune française de l'Aisne
 Goudelancourt-lès-Pierrepont, commune française de l'Aisne
 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, commune française de la Manche
 Saint-Sauveur-de-Pierrepont, commune française de la Manche

Royaume-Uni 
 Holme Pierrepont, dans le Nottinghamshire en Angleterre, ancien siège des Pierrepont, comtes et ducs de Kingston.

Notes et références